Linn megye (Iowa)
Linn megye (Kansas) 
Linn megye (Missouri) 
Linn megye (Oregon)

Kapcsolódó szócikkek 

Lynn megye